Blattisocius är ett släkte av spindeldjur. Blattisocius ingår i familjen Ascidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Blattisocius